Raffarin est un nom de famille français, porté notamment par deux hommes politiques français :
 Jean Raffarin (1914-1996), ancien secrétaire d'État à l'Agriculture, père de Jean-Pierre Raffarin ;
 Jean-Pierre Raffarin (né en 1948), Premier ministre de mai 2002 à mai 2005, connu entre autres pour ses raffarinades.